Kokosken ist ein ostpreußischer Ortsname:
 Kokosken, 1930 bis 1945 Hennenberg, Kreis Lyck, ab 1945: Kokoszki, nicht mehr existierendes Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kokosken, 1938 bis 1945  Kleinlindengrund, Kreis Ortelsburg, seit 1945: Kokoszki (Rozogi), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen